Arie Pieneman, een Nederlands voetballer.
 Henk Pieneman, een Nederlands voetballer.
 Jan Willem Pieneman, een Nederlandse kunstenaar.
 Johanna Pieneman, een Nederlands kunstschilderes.
 Nicolaas Pieneman (1809-1860), een Nederlandse schilder en lithograaf.
 Pienemanstraat, straat in Amsterdam vernoemd naar deze kunstenaar.
 Nicolaas Pieneman (1880-1938), Nederlands schilder en tekenaar.